Lido peut désigner :
 un lido, un type de cordon littoral ;
 le Lido, un cabaret de Paris, en France ;
 le Lido, une école de cirque de Toulouse, en France ;
 la gare du Lido, une halte ferroviaire des chemins de fer de la Corse, située sur la commune de Calvi, en France ;
 la voie verte du Lido de Marseillan à Sète, une piste cyclable longeant la côte entre Marseillan-Plage et Sète, en France ;
 l'îlot de Lido, un îlot de Madère, au Portugal ;
 le Lido, un quartier de la municipalité de Zemun, sur le territoire de la ville de Belgrade, en Serbie.